Kleine Beek (Aa): een beek in het noorden van de Belgische provincie Antwerpen en het zuiden van de Nederlandse provincie Noord-Brabant
 Kleine Beek (Grote Laak): een beek in de Belgische provincie Limburg waaruit de Grote Laak ontstaat
 Kleine Beek (Drie Beken): een beek in de Belgische provincies Limburg en Antwerpen